

Geografia

Austria 
 Fellach – dzielnica Villach

Niemcy 
 Fellach – rzeka, dopływ Aury

Zobacz też 
 Fellahowie
 Vellach